Кубок Стэнли () — хоккейный приз, ежегодно вручаемый победителю серии плей-офф НХЛ.
 Кубок Стэнли (серия South Park) () — одна из серий американского мультсериала «Южный парк».